Det har funnits flera personer med namnet Björn Holmgren:

Björn Frithiofsson Holmgren (1872–1946), svensk sjöofficer och riksdagsman
Björn Holmgren (läkare) (1901–1971), svensk läkare och professor i obstetrik och gynekologi
Björn Holmgren (koreograf) (1920–2016), svensk balettdansör, koreograf och balettpedagog
 Björn Holmgren (regissör), svensk regissör
 Björn Holmgren (Artist) (född 1996), Svensk artist, låtskrivare och sociala medier-kreatör

Referenser